Giefing ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Giefing (* 1953), österreichischer Politiker
 Pascal Giefing (* 1994), österreichischer Schauspieler und Sänger